Spin (englisch für „um sich selbst drehen“) steht für:
 Spin, physikalische Eigenschaft von Teilchen
 Drall einer rotierenden Kugel, siehe Effet
 Spin (Roman), kanadischer Science-Fiction-Roman von Robert Charles Wilson (2005)
 Spin (Tanzen), Tanzfigur, die schnelle Drehung eines Tänzers um seine Körperlängsachse
 Spin (Zeitschrift), amerikanisches Musikmagazin (seit 1985)
 Spin.de, deutsche Onlinechat-Community (seit 1996)
 Spin – Paris im Schatten der Macht, französische Drama-Fernsehserie (ab 2012)

SPIN steht als Abkürzung für:
 SPIN, Simple Promela Interpreter, Software für die Modellprüfung
 SP.IN, spieler.initiative basketball, Interessenvereinigung deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Spin Art (Swirl Art, abstrakte Maltechnik)
 Spin-Doctor (ein Medien-, Image- oder Politik-Berater)
 Spin-off (Begriffsklärung)
 Spins (Bauerndorf in der Gemeinde Aarberg, Kanton Bern, Schweiz)

SPIN